Дідьє Дрогба 
 Дідьє Дешам 
 Сен-Дідьє 
 Дідьє Кюш 
 Дідьє Оріоль 
 Дідьє Дефаго 
 Дідьє Зокора 
 Дідьє Дінар 
 Сен-Дідьє-д'Осья 
 Дідьє Я Конан 
 Дідьє Кело 
 Кандіс Дідьє 
 Сен-Дідьє-су-Риврі 
 Сен-Дідьє (Жура) 
 Сен-Дідьє (Воклюз) 
 Пре-Сен-Дідьє 
 Сен-Дідьє (Ньєвр) 
 Сен-Дідьє-д'Альє 
 Сен-Дідьє-су-Екув 
 Сен-Дідьє-су-Обена